Малюта Скуратов (справжнє ім'я Григорій Скуратов-Бєльський; ? — †1 січня 1573) — державний, політичний та військовий діяч Московського князівства у XVI ст.
 Дамаскін (Малюта) (бл. 1880 — 1944) — український церковний діяч, православний архієрей у XX ст.
 Хархалуп Ганна Максимівна (Малюта, 1928 — 1993) — радянський працівник сільського господарства, ланкова колгоспу «Нова зоря» Кам'янського району Молдавської РСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Малюта Роман Володимирович (1969 — 2015) — старшина батальйону ім. Кульчицького, учасник російсько-української війни.
 Малюта Іван Трохимович (нар. 16 квітня 1943, с. Цибулівка, Тростянецький район, Вінницька область) — український журналіст, публіцист, поет, краєзнавець.